La Sinistra (ital. la sinistra ‚Die Linke‘) steht für:
 Alternative Linke, politische Partei in der Schweiz
 La Sinistra – L’Arcobaleno, ehemaliges linkes Parteienbündnis in Italien (2007–2008)
 La Sinistra (italienisches Parteienbündnis), linkes Parteienbündnis zur Europawahl in Italien 2019
 Sinistra Ecologia Libertà, ehemalige linke Partei (2009–2016)
 Sinistra (Band), eine deutsche Band

Sinistra ist der Familienname folgender Personen:
 Frédéric Sinistra (1981–2021), belgischer Kampfsportler